Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 133-as, továbbá 133E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

133E busz (Budapest)
133-as busz (Budapest, 1977–1979)megszűnt
133-as busz (Budapest, 1983–2013)megszűnt
133E busz (Budapest, 2013–2014)megszűnt
133-as busz (Budapest, 2014–2016)megszűnt

 133-as busz (Miskolc)megszűnt 1984-ben, 33-as gyorsjárata volt